Ninox rudolfi — вид птиц рода иглоногие совы семейства совиных. Подвидов не выделяют. Является эндемиком индонезийского острова Сумба, где встречается довольно редко. Верх темно-коричневый с белыми отметинами. Глаза карие, брови беловатые. Клюв желтовато-коричневый. Считается, что пищей являются насекомые.

Примечания

Литература 
 

Иглоногие совы
Животные, описанные в 1882 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Индонезии
Таксоны животных, названные в честь людей